Le nom Adam Jones est porté par les personnes suivantes :
 Adam Jones (1963-), un politologue, écrivain, et photojournaliste canadien ;
 Adam Jones (1965-), le guitariste du groupe Tool ;
 Adam Jones (1980-), un joueur gallois de rugby à XV international ;
 Adam Jones (1981-), un joueur gallois de rugby à XV international ;
 Adam « Pacman » Jones (1983-), un joueur américain de football américain ;
 Adam La Marque Jones (1985-), un joueur américain de baseball ;
 Adam Jones (1980-), un pilote britannique champion de France de Formule Renault Campus.

Voir aussi